Евгений Георгиевич Шевляков (род. 19 октября 1947 год, Ростов-на-Дону)  — лектор, педагог, профессор Ростовской консерватории, доктор искусствоведения, член Союза композиторов России и Союза музыкальных деятелей России. Академик Российской академии гуманитарных наук. Член Российского философского общества.

Биография 
Евгений Шевляков родился 19 октября 1947 года в Ростове-на-Дону. Учился в Ростовском училище искусств по классу виолончели. Его преподавателем был Борис Николаевич Луковников. В теоретическом отделении преподавали Анна Антоновна Соколова и Георгий Михайлович Барсегян. Стал выпускником Ростовского училища искусств в 1966 году.

Затем поступил в Ростовский государственный музыкально-педагогический институт, на специальность музыковедение. Занимался в классе профессора Лии Яковлевны Хинчин. Стал выпускником Ростовского государственно-педагогического института в 1971 году. Получил диплом с отличием.

О своем педагоге вспоминает с благодарностью. Дипломную работу защитил под ее руководством.

В 1971 году начал работать на кафедре истории музыки РГМПИ. Вел авторские учебные курсы. Преподавал на философском факультете РГУ, занимал должность профессора кафедры философии и культурологии ИППК. Работал профессором и членом Учебного совета Ростовского филиала Санкт-Петербургского государственного института культуры.

Был аспирантом доктора искусствоведения, профессора Арнольда Наумовича Сохора в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии им. Н. Черкасова. В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию. К этому времени Арнальда Наумовича Сохоро уже не было в живых. Евгений Шевляков подчеркивал, что защита его кандидатской диссертации - это их общее достижение.

В 1984 году получил звание «Лучшего лектора Дона».

В 1993 году защитил докторскую диссертацию в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского. Консультантом был доктор искусствоведения, профессор Михаил Евгеньевич Тараканов.

В 1998 году про него написали в справочнике «Культура Дона в лицах» и «Международном справочнике ведущих руководителей мира».

В 1999 году состоял в Исследовательском бюро консультантов Американского биографического института. Его имя в списках «Международного справочника выдающихся деятелей мира».
В 1999 году принимал участие в съезде ученых-кавказоведов, который проходил в Северо-Кавказской академии государственной службы при Президенте РФ в Ростове-на-Дону. В том же году участвовал в научно-практической конференции «Северо-Кавказский регион: проблемы взаимодействия и развития». В 2000 году принял участие в международной научной конференции «Пространство художественной культуры» в рамках II Международного конгресса «Наука, искусство, образование на пороге III тысячелетия» в Волгограде. Стал участником III Всероссийской научно-практической конференции «Проблемы совершенствования повышения квалификации и профессиональной переподготовки специалистов».

В 2002 году принял участие в международной межвузовской научно-практической конференции «Образование и наука — основной ресурс социально-экономического развития в третьем тысячелетии», а также в III Всероссийском философском конгрессе «Рационализм и культура на пороге третьего тысячелетия».

В 2004 году Евгений Шевляков отмечен благодарственным письмом и премией Главы Администрации Ростовской области. В 2012 году получил почетную грамоту МК РФ.

Руководил подготовкой дипломных проектов Ольги Ростиславовны Астаховой, Заремы Асхотовны Басиевой, Ирины Анатольевны Юрченко, Марины Марковны Тохателовой. Среди его диссертантов — кандидат искусствоведения Елена Владимировна Показанник, Светлана Валерьевна Крузе, Елена Владимировна Смагина, Марина Игоревна Сараева, Елена Михайловна Фандеева, Марина Александровна Сычева.

Примечания 

Выпускники Ростовской консерватории
Преподаватели Ростовской консерватории
Выпускники Ростовского колледжа искусств